Miroljub Stojanović (zvan Braca) (Bolman, 12. svibnja 1953.), bivši pomoćnik ministra u Upravi šumarstva u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske.

Životopis 

Osnovnu školu pohađao u Bolmanu i Osijeku, gdje je završio i gimnaziju. Školske 1972./73. godine upisao se na Šumarski fakultet Sveučilišta u Beogradu, Odsjek za erozije i melioracije vodoprivrednih područja. Nakon odslušane četvrte godine i položenih ispita iz prethodne tri, 1978. odlazi na odsluženje redovnog vojnog roka, a potom se zapošljava u "Šumariji Beli Manastir", LŠG "Jelen" Beograd, na poslovima revirnog tehničara. 

Fakultetu se vraća 1991. godine. Diplomira 1993. godine i stječe zvanje diplomiranog inženjera šumarstva. Poslije diplomiranja radi kao stručni suradnik na uzgoju šuma u Nacionalnom parku (NP) "Jelen" Baranja. U svibnju 1995. godine raspoređen je na mjesto upravitelja Šumarije Beli Manastir, gdje se zatekao u vrijeme mirne reintegracije Podunavlja 1997. godine, kad se NP "Jelen" Baranja priključuje Upravi šuma (UŠ) Osijek. Na mjestu upravitelja Šumarije Beli Manastir ostao do desetog mjeseca 1998. kad je raspoređen u stručne službe UŠ Osijek, u Odjel za uređivanje šuma, na radno mjesto taksatora. Pomoćnik ministra postao je 2004. godine nakon što su saborski zastupnici Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) podržali vladu HDZ-ovog premijera Ive Sanadera.

Vanjske poveznice 
Uprava šumarstva MPŠVG

Stojanović, Miroljub
Stojanović, Miroljub
Bolman
Šumarski inženjeri